Il singolare dell'Austrian Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Mónaco era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Martín del Potro ha battuto in finale 6–2, 6–1, Jürgen Melzer.

Teste di serie

  Andreas Seppi (Infortunato)
  Rainer Schüttler (quarti)
  Agustín Calleri (primo turno)
  Potito Starace (semifinali)

  Eduardo Schwank (quarti)
  Jürgen Melzer (finale)
  Juan Martín del Potro  (campione)
  Olivier Rochus (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2008
ATP Tour 2008